Diplosporonema är ett släkte av svampar. Diplosporonema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplosporonema